Pianezze ima više značenja:
 Pianezze, Torino
 Pianezze, Trento
 Pianezze, Treviso
 Pianezze, Vicenza